Dit is een lijst van baksteenformaten in millimeters zoals die in gebruik zijn voor bakstenen in Nederland en België.

België

Nederland

Standaardformaten in andere landen 
 Duitsland: Dünnformat (DF) 240 × 115 × 52 mm en Normalformat (NF) 240 × 115 × 71 mm
 Engeland:  Omgerekend in metrieke maten: 215 × 102,5 × 65 mm
 Oostenrijk, Hongarije en Rusland (GOST)): 250 × 120 × 65 mm